Guzzano ima više značenja:
 Guzzano, Bologna
 Guzzano, Lucca
 Guzzano, Teramo